Emiliano Díaz puede hacer referencia a:

Emiliano Díaz Castro (1901-1981), abogado y político español;
Emiliano Díaz del Castillo Zarama (1923-2009), historiador y político colombiano;
Emiliano Ramón Díaz (1982-), futbolista italo-argentino;
Emiliano Lionel Díaz (1991-), futbolista argentino;